Montefreddo ima više značenja:
 Montefreddo, Ancona
 Montefreddo, Savona